Pechipogo  — палеарктический род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Щупики самцов короткие, направлены вперёд. Усики самцов не утолщенные, гребенчатые. Крылья тёмные коричнево-серые. На передних крыльях имеется треугольная дополнительная ячейка. Передняя лапка самцов из трёх члеников. Гусеницы встречаются в листовом опаде дуба, березы, ольхи, бука и других лиственных деревьев.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых